Ядерные убежища (чрезвычайные штаб-квартиры) правительства Канады,  — группа ядерных убежищ, созданных в 1950-1960-е гг., в разгар Холодной войны для правительства Канады. В среде оппозиционных политиков получили прозвище «Дифенбункеры», , в честь тогдашнего премьер-министра Канады Джона Дифенбейкера, принявшего решение об их сооружении. В целом было сооружено свыше 50 бункеров, в основном в сельской местности невдалеке от крупных городов Канады.

Перечень 
Наиболее известным и крупнейшим из бункеров является 4-этажный бункер на военной базе Карп, в настоящее время преобразованный в музей.

Были предусмотрены различные иерархические уровни бункеров:
 CEGHQ, Central Emergency Government Headquarters — Центральная резервная штаб-квартира правительства, размещённая на базе Карп (Онтарио) у деревни Карп в 30 км к западу от г. Оттава. Предназначена для высших федеральных политиков и гражданских служащих, а также для монарха.
 REGHQ, Regional Emergency Government Headquarters — Региональные резервные штаб-квартиры правительства. Их было 7, и они были расположены по всей территории Канады. В дополнение к ним были предусмотрены запасные бункеры (см. ниже).
 Нанаймо, Британская Колумбия — база Нанаймо
 Пенхолд, Альберта — база Пенхолд
 Шайло, Манитоба — база Шайло
 Борден, Онтарио — база Борден
 Валькартье, Квебек — база Валькартье
 Деберт, Новая Шотландия — база Деберт
 IREGHQ, Interim Regional Emergency Government Headquarters, Промежуточные резервные штаб-квартиры правительства
 MEGHQ, Municipal Emergency Government Headquarters, Муниципальные резервные штаб-квартиры правительства
 ZEGHQ, Zone Emergency Government Headquarters, Зональные резервные штаб-квартиры правительства, сооружённых в подвалах существующих домов, обычно вмещали до 70 человек персонала.
 RU, Relocation Unit, Запасной бункер, or CRU, Central Relocation Unit, Центральный запасной бункер. Это были бункеры, сооружённые как запасные по отношению к существующим REGHQ и MEGHQ.
 Communication Bunkers, Бункеры коммуникации:
 Нанус-Бей, Британская Колумбия — передатчик для базы Нанаймо
 Пенхолд, Альберта — передатчик для базы Пенхолд
 Хьюз, Манитоба — передатчик для базы Шило
 Норт-Бей, Онтарио — бункер 22-го крыла Норт-Бэй, запасной для бункера NORAD в Шайеннских горах
 Иденвейл, Онтарио — передатчик для базы Борден)
 Перт, Онтарио — передатчик для базы Карп (Главный правительственный бункер)
 Грейт-Вилидж, Новая Шотландия — передатчик для базы Деберт
 Сен-Реймон-Порнёф, Квебек. Передатчик для базы Валькартье.

Среди других бункеров, в дополнение к CEGHQ, предусмотрены Центральные запасные бункеры (Central Relocation Units, CRU). Это — не «настоящие» бункеры, а просто укреплённые подземные помещения, размещённые в подвалах почтовых и других федеральных учреждений. Они соединены телефонными и телетайпными линиями с основным бункером в Карпе. Такие ЦУПы были размещены в следующих местах:
 Кемптвилл, Онтарио
 Карлтон-Плейс, Онтарио
 Корнуолл, Онтарио
 Смитс-Фолс, Онтарио
 Пемброк, Онтарио
 Арнпрайор, Онтарио

Ссылки 
 The Diefenbunker Cold War Museum
 Bruce Forsyth’s Canadian Military History Page
 The Grey and Simcoe Foresters
 History of the Canadian Forces Museums 1919—2004
  The CBC archives video of inside the Diefenbunker at CFS Carp

Холодная война
История Канады
Музеи Оттавы